Fińska Formuła 3 Sezon 2008 – piętnasty sezon Fińskiej Formuły 3.

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2008
2008 w sportach motorowych